Andrzej Flis ps. Maksym – partyzant, dowódca 1 Brygady AL im. Ziemi Lubelskiej
 Andrzej Flis – polski profesor, antropolog i socjolog